Welsberg ist der Name von:

 Welsberg (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Welsberg (Welsberg-Taisten), Ortschaft der Gemeinde Welsberg-Taisten in Südtirol
 Schloss Welsberg, alternative Schreibung von Schloss Welsperg
Siehe auch:
 Wellberg
 Wüstenwelsberg